

Регулярный сезон 
В этом регулярном сезоне команды разбиты на 2 группы А и Б соответственно.

Группа А

Группа Б

Групповой этап

Группа В

Группа Г

Матчи за 15-18 места

Плей-офф

Раунд 1/4 финала

Группа Д

Группа Е

Финал четырёх

Матчи за 5-8 места

Матчи за 9-14 места

Ссылки 
 РФБ
 Третий эшелон

Чемпионат России по баскетболу
2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе